I182  ou I-182 peut faire référence à :
 I-182, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 182 (I-182), une autoroute américaine reliant Richland à Pasco dans l’État de Washington.